Das World Masters 2019 ist die 46. Ausgabe des von der British Darts Organisation ausgetragenen Major-Turniers. Es wurde vom 23. bis zum 28. Oktober 2019 in der Circus Tavern in Purfleet (England) ausgetragen.

Die Titelverteidiger sind Adam Smith-Neale, Lisa Ashton, Jurjen van der Velde und Beau Greaves. Smith-Neale verlor bereits in Runde 2 gegen Hannes Schnier. Den Titel bei den Herren sicherte sich John O’Shea. Ashton konnte ihren Titel erfolgreich verteidigen. Bei den Jungen gewann Keane Barry, bei den Mädchen Katie Sheldon. Bis auf Ashton kommen alle Sieger aus Irland.

Männer

Format & Qualifikation 
Es gibt keine genaue Anzahl an festgelegten Spielern, womit auch die Anzahl der Runden variabel ist. In diesem Jahr wurden insgesamt 8 Runden ausgetragen. Die 16 besten Spieler der BDO Invitation Table wurden gesetzt. Alle anderen Spieler wurden zugelost.

Das Turnier wird im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Um einen Satz zu gewinnen, benötigt ein Spieler drei Legs. In den ersten vier Runden werden drei Sätze benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Viertelfinale wird im Modus Best of 7 und das Halbfinale im Modus Best of 9 ausgetragen. Im Finale wurde über die Distanz Best of 11 gespielt.

Teilnehmer 
Von ursprünglich 252 Spielern konnten letztendlich 220 am Turnier teilnehmen.

Gelistet sind die 16 gesetzten Spieler sowie die Spieler aus dem Deutschsprachigen Raum.

gesetzte Teilnehmer

Deutsche Spieler
  Frank Bruns (1. Runde)
  Florian Hempel (1. Runde)
  Sebastian Pohl (1. Runde)
  Pascal Wirotius (1. Runde)

Schweizer Spieler
  Stefan Bellmont (2. Runde)
  Adrian Emmenegger (1. Runde)
  Mike Nydegger (1. Runde)

Österreichische Spieler
  Daniel Bayer (1. Runde)
  Paul Freysinger (1. Runde)
  Alireza Ghafouri (1. Runde)
  Florian Haider (2. Runde)
  Aaron Hardy (1. Runde)
  Marco Jungwirth (1. Runde)
  Robert Mayer (1. Runde)
  Hannes Schnier (3. Runde)
  Patrick Schober (1. Runde)

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab der 4. Runde bzw. der Runde der letzten 32.

Frauen

Format & Qualifikation 
Im Grunde gleicht das System der Damen dem der Männer, abgesehen von der kleineren Teilnehmeranzahl. Die 16 besten Spielerinnen der BDO Invitation Table wurden gesetzt. Alle anderen Spielerinnen wurden zugelost.

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen. In den ersten vier Runden und dem Viertelfinale werden vier Legs benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Das Halbfinale und das Finale werden im Modus Best of 9 legs ausgetragen.

Teilnehmer 
An dem Turnier nahm die maximale Anzahl von 128 Spielerinnen teil.

Gelistet sind die 16 gesetzten Spielerinnen sowie die Spielerinnen aus dem Deutschsprachigen Raum.

gesetzte Teilnehmerinnen

Deutsche Spieler
  Stefanie Lück (4. Runde)
  Anne Willkomm (3. Runde)
  Lena Zollikofer (1. Runde)
  Lisa Zollikofer (2. Runde)

Österreichische Spieler
  Kerstin Rauscher (1. Runde)
  Jasmin Schnier (1. Runde)

Schweizer Spieler
  Fiona Gaylor (4. Runde)

Ergebnisse 
Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale bzw. der Runde der letzten 8.

Mädchen

Teilnehmer 
An den Mädchenwettbewerben nahmen insgesamt 35 Spielerinnen teil.

Im Folgenden sind alle deutschsprachigen Teilnehmerinnen aufgelistet:
Deutsche Spieler
  Wibke Riemann (Halbfinale)

Österreichische Spieler
  Tabea Branka (2. Runde)
  Carina Rauscher (2. Runde)

Finale

Jungen

Teilnehmer 
An den Jungenwettbewerben nahmen insgesamt 89 Spieler teil.

Im Folgenden sind alle deutschsprachigen Teilnehmer aufgelistet:
Deutsche Spieler
  Dominik Grüllich (2. Runde)
  Oliver Pieper (2. Runde)
  Robin Radloff (1. Runde)
  David Schlichting (3. Runde)

Österreichische Spieler
  Rene Hwizda (1. Runde)
  Dominik Ortner (1. Runde)
  Marcel Schlüpfinger (2. Runde)
  Marcel Steinacher (1. Runde)

Schweizer Spieler
  Luzi Niederhauser (1. Runde)

Finale

Weblinks 
 Turnierinformationen bei bdodarts.com

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2019
Dartwettbewerb in Purfleet
2019